Север-ду-Вога:

 Север-ду-Вога — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Север-ду-Вога — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.